Траттниг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Траттниг, Маттиас (род. 1979) — австрийский хоккеист, защитник.
  — австрийский спортсмен-саночник.